История выступлений ФК «Днепр» Днепр в чемпионатах, кубках, и суперкубках СССР, Украины и Европы.

Статистика выступлений

СССР 
«Днепр», а также его предшественники «Сталь» и «Металлург» провели в чемпионатах СССР, начиная с 1937 года 45 сезонов, из них 19 у Высшей лиге. Со старта в 1937 году, «Сталь» играла во Второй низшей лиге, в 1939 году начала выступление в первой лиге СССР. В 1948 году «Сталь» заняла второе место среди команд второго дивизиона УССР. В розыгрыше Кубка СССР 1954 команда дошла до полуфинала.

В 1969 году команда завоевала серебро первой лиги, в 1970 взяла бронзу, а в 1971 году выиграла золото и вышла в Высшую лигу СССР. По итогам сезона 1979 года «Днепр» на два года покинул высший дивизион. В 1981 году «Днепр» вернулся в Высшую лигу и уже в 1983 году выиграл чемпионат. В 1984 и 1985 годах добыл бронзу. В 1987 году завоевал серебро. В 1988 году клуб добыл второй чемпионский титул и взял Кубок. В 1989 году команда взяла серебро и Суперкубок.

Общие таблицы выступлений

Чемпионаты СССР

Кубки СССР

История выступлений ФК «Днепр» (Днепропетровск) в высшей лиге чемпионатов СССР

Встречи в Высшей лиге СССР

Украина 
Находясь в элите советского футбола «Днепр» и с формированием Чемпионата Украины продолжал занимать высокие места. Уже в Чемпионате Украины 1992 року, который длился полгода, «Днепр» заняв второе место в группе «Б» и в матче за бронзу обыграл «Шахтёр». В следующем сезоне было взято серебро. Последующие годы команда еще два раза брала бронзу и дважды доходила до финала Кубка, где дважды уступала «Шахтёру». Сезоны 1998/99 и 1999/2000 годов можно считать провальными — «Днепр» занимал места во второй половине таблицы. В сезоне 2000/01 взял очередную бронзу. В сезоне 2003/04 под руководством Евгения Кучеревского была завоёвана бронза, а в финале Кубка команда потерпела поражение от «Шахтёра». Далее «Днепр» 7 раз занимал четвертое место, при этом дважды скатившись на шестое. До 2010 года «Днепром» руководили сначала Протасов, а потом — Бессонов. Команда играла не очень хорошо, на внутренней арене никак не могла выиграть хотя бы бронзовые медали, а в еврокубках начиная с 2005 года терпела постоянные неудачи, вылетая от посредственных команд вроде «Беллинцоны» или «Леха». Осенью 2010 года был приглашён тренер, выигравший два Кубка УЕФА и тренировавший мадридский «Реал» — испанец Хуанде Рамос. Осенью 2012 года в Лиге Европы «Днепр» впервые за 6 лет пробился в групповой этап и в группе, где были ПСВ и «Наполи», занял первое место и вышел в плей-офф. Но весной 2013 года «Днепр» занял 4 место в УПЛ, параллельно вылетев в 1/16 Лиги Европы от швейцарского «Базеля». В следующем сезоне в УПЛ «Днепр» завоевал серебряные медали, лишь второй раз в своей истории став вице-чемпионом Украины и впервые квалифицировавшись в Лигу чемпионов. В Лиге Европы днепряне второй год подряд вышли в плей-офф и вылетели в 1/16 финала от «Тоттенхема». После завершения сезона 2013/14 из команды ушел Рамос, не захотевший продлевать контракт. Команду возглавил Мирон Маркевич.

Общие таблицы выступлений

Чемпионаты Украины

Кубки Украины 

Примечание 
В статистике не учтены результаты двух матчей : «Днепр»-«Газовик»(Комарно) в сезоне 1992—1993 (техническая победа «Днепра» 3:0) і «Черноморец»-«Днепр» в сезоне 2013—2014 (техническое поражение «Днепра» 0:3).

История выступлений в чемпионатах Украины

История выступлений в Кубках Украины

Юбилейные голы «Днепра» в чемпионатах Украины

Встречи в Чемпионате 
{| class="wikitable" width="60%" style="text-align: left;"
|-
!rowspan="2" style="background:#6699FF" | Команда
!colspan="10" style="background:#6699FF" |В общем
!colspan="9" style="background:#6699FF" |Дома
!colspan="9" style="background:#6699FF" |На выезде
|- bgcolor=#3131ce
! width=50px style="background:#6699FF" | І !! with=50px style="background:#6699FF" | В !! width=50px style="background:#6699FF" | % !! with=50px style="background:#6699FF" | Н !! with=50px style="background:#6699FF" | П !! with=50px style="background:#6699FF" | МЗ !! with=50px style="background:#6699FF" | МП !! with=50px style="background:#6699FF" | РМ !! width=50px style="background:#6699FF" | max В !! width=50px style="background:#6699FF" | max П !! width=50px style="background:#6699FF" | І !! with=50px style="background:#6699FF" | В !! with=50px style="background:#6699FF" | Н !! with=50px style="background:#6699FF" | П !! with=50px style="background:#6699FF" | МЗ !! with=50px style="background:#6699FF" | МП !! with=50px style="background:#6699FF" | РМ !! width=50px style="background:#6699FF" | max В !! width=50px style="background:#6699FF" | max П !! width=50px style="background:#6699FF" | І !! with=50px style="background:#6699FF" | В !! with=50px style="background:#6699FF" | Н !! with=50px style="background:#6699FF" | П !! with=50px style="background:#6699FF" | МЗ !! with=50px style="background:#6699FF" | МП !! with=50px style="background:#6699FF" | РМ !! width=50px style="background:#6699FF" | max В !! width=50px style="background:#6699FF" | max П
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Динамо» Киев
|align=center|47
|align=center|8
|align=center|17 %
|align=center|9
|align=center|30
|align=center|38
|align=center|84
|align=center|-46
|align=center|3:1
|align=center|4:0
|align=center|24
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|14
|align=center|16
|align=center|39
|align=center|-23
|align=center|2:1
|align=center|4:0
|align=center|23
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|16
|align=center|22
|align=center|45
|align=center|-23
|align=center|3:1
|align=center|4:0
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Шахтер» Донецк
|align=center|45
|align=center|9
|align=center|20 %
|align=center|13
|align=center|23
|align=center|42
|align=center|70
|align=center|-28
|align=center|3:1
|align=center|6:0
|align=center|22
|align=center|7
|align=center|6
|align=center|9''
|align=center|29|align=center|33|align=center|-4|align=center|3:1|align=center|3:0|align=center|22|align=center|2|align=center|7|align=center|14|align=center|13|align=center|37|align=center|-24|align=center|2:0|align=center|6:0|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Таврия» Симферополь
|align=center|44
|align=center|28
|align=center|64 %
|align=center|10
|align=center|6
|align=center|67
|align=center|32
|align=center|+35
|align=center|3:0
|align=center|3:0
|align=center|22
|align=center|18
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|41
|align=center|14
|align=center|+27
|align=center|3:0
|align=center|3:1
|align=center|22
|align=center|10
|align=center|8
|align=center|4
|align=center|26
|align=center|18
|align=center|+8
|align=center|2:0
|align=center|3:0
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Кривбасс» Кривой Рог
|align=center|42
|align=center|23
|align=center|55 %
|align=center|14
|align=center|5
|align=center|61
|align=center|34
|align=center|+27
|align=center|3:0
|align=center|2:0
|align=center|21
|align=center|16
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|34
|align=center|15
|align=center|+19
|align=center|3:0
|align=center|2:0
|align=center|21
|align=center|7
|align=center|11
|align=center|3
|align=center|27
|align=center|19
|align=center|+8
|align=center|3:0
|align=center|1:0
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Металлург» Запорожье|align=center|43|align=center|22|align=center|51,1 %|align=center|13|align=center|8|align=center|73|align=center|36|align=center|+37|align=center|7:0|align=center|6:1|align=center|21|align=center|13|align=center|5|align=center|3|align=center|42|align=center|12|align=center|+30|align=center|7:0|align=center|4:1|align=center|22|align=center|9|align=center|8|align=center|5|align=center|31|align=center|24|align=center|+7|align=center|4:0|align=center|6:1|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Карпаты» Львов|align=center|41|align=center|19|align=center|46,3 %|align=center|12|align=center|10|align=center|54|align=center|34|align=center|+20|align=center|4:0|align=center|4:0|align=center|21|align=center|13|align=center|5|align=center|3|align=center|35|align=center|13|align=center|+22|align=center|4:0|align=center|4:1|align=center|20|align=center|6|align=center|7|align=center|7|align=center|19|align=center|21|align=center|-2|align=center|4:0|align=center|4:0|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Арсенал» Киев
|align=center|37
|align=center|18
|align=center|48,6 %
|align=center|13
|align=center|6
|align=center|46
|align=center|28
|align=center|+18
|align=center|3:0
|align=center|3:0
|align=center|19
|align=center|13
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|27
|align=center|10
|align=center|+17
|align=center|3:0
|align=center|3:1
|align=center|18
|align=center|5
|align=center|9
|align=center|4
|align=center|18
|align=center|17
|align=center|+1
|align=center|3:0
|align=center|3:0
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Металлист» Харьков|align=center|37|align=center|16|align=center|43,2 %|align=center|6|align=center|15|align=center|56|align=center|40|align=center|+16|align=center|6:0|align=center|3:0|align=center|18|align=center|11|align=center|4|align=center|3|align=center|30|align=center|13|align=center|+17|align=center|3:0|align=center|2:0|align=center|19|align=center|5|align=center|2|align=center|12|align=center|26|align=center|27|align=center|-1|align=center|6:0|align=center|3:0|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Черноморец» Одесса|align=center|37|align=center|20|align=center|54,1 %|align=center|6|align=center|11|align=center|41|align=center|33|align=center|+8|align=center|4:1|align=center|3:0|align=center|19|align=center|13|align=center|3|align=center|3|align=center|27|align=center|13|align=center|+14|align=center|4:1|align=center|2:0|align=center|18|align=center|7|align=center|3|align=center|8|align=center|14|align=center|20|align=center|-6|align=center|2:1|align=center|3:0|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Ворскла» Полтава|align=center|37|align=center|17|align=center|46 %|align=center|12|align=center|8|align=center|47|align=center|34|align=center|+13|align=center|4:1|align=center|4:0|align=center|19|align=center|11|align=center|6|align=center|2|align=center|29|align=center|16|align=center|+13|align=center|3:1|align=center|2:1|align=center|18|align=center|6|align=center|6|align=center|6|align=center|18|align=center|18|align=center|0|align=center|4:1|align=center|4:0|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Металлург» Донецк|align=center|36|align=center|16|align=center|44,4 %|align=center|10|align=center|10|align=center|55|align=center|36|align=center|+19|align=center|5:1|align=center|5:1|align=center|18|align=center|11|align=center|4|align=center|3|align=center|34|align=center|13|align=center|+21|align=center|5:1|align=center|2:1|align=center|18|align=center|5|align=center|6|align=center|7|align=center|21|align=center|23|align=center|-2|align=center|3:0|align=center|5:1|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Ильичевец» Мариуполь|align=center|33|align=center|20|align=center|60,6 %|align=center|6|align=center|7|align=center|56|align=center|25|align=center|+31|align=center|7:0|align=center|3:0|align=center|16|align=center|13|align=center|2|align=center|1|align=center|35|align=center|6|align=center|+29|align=center|7:0|align=center|1:0|align=center|17|align=center|7|align=center|4|align=center|6|align=center|21|align=center|19|align=center|+2|align=center|5:1|align=center|3:0|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Волынь» Луцк|align=center|28|align=center|19|align=center|67,9 %|align=center|6|align=center|3|align=center|61|align=center|23|align=center|+38|align=center|5:0|align=center|2:1|align=center|14|align=center|12|align=center|1|align=center|1|align=center|34|align=center|7|align=center|+22|align=center|5:0|align=center|2:1|align=center|14|align=center|7|align=center|5|align=center|2|align=center|27|align=center|16|align=center|+11|align=center|5:1|align=center|2:1|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Заря» Луганск|align=center|27|align=center|15|align=center|55,5 %|align=center|6|align=center|6|align=center|46|align=center|24|align=center|+22|align=center|6:0|align=center|3:0|align=center|13|align=center|7|align=center|5|align=center|1|align=center|28|align=center|10|align=center|+18|align=center|6:0|align=center|3:1|align=center|14|align=center|8|align=center|1|align=center|5|align=center|18|align=center|14|align=center|+4|align=center|3:0|align=center|3:0|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Нива» Тернополь
|align=center|20
|align=center|14
|align=center|70 %
|align=center|5
|align=center|1
|align=center|34
|align=center|17
|align=center|+17
|align=center|4:0
|align=center|3:0
|align=center|10
|align=center|8
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|23
|align=center|8
|align=center|+15
|align=center|4:1
|align=center|1:0
|align=center|10
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|11
|align=center|9
|align=center|+2
|align=center|2:0
|align=center|3:0
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Прикарпатье» Ивано-Франковск
|align=center|14
|align=center|6
|align=center|43 %
|align=center|7
|align=center|1
|align=center|19
|align=center|11
|align=center|+8
|align=center|4:0
|align=center|3:0
|align=center|7
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|9
|align=center|2
|align=center|+7
|align=center|4:0
|align=center|-
|align=center|7
|align=center|2
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|+1
|align=center|4:1
|align=center|3:0
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Говерла» Ужгород|align=center|15|align=center|9|align=center|60 %|align=center|5|align=center|1|align=center|21|align=center|7|align=center|+14|align=center|4:0|align=center|3:0|align=center|8|align=center|5|align=center|2|align=center|1|align=center|13|align=center|5|align=center|+8|align=center|4:0|align=center|3:0|align=center|7|align=center|4|align=center|3|align=center|0|align=center|8|align=center|2|align=center|+6|align=center|2:0|align=center|-
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Звезда» Кировоград
|align=center|12
|align=center|7
|align=center|58 %'
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|22
|align=center|7
|align=center|+15
|align=center|4:0
|align=center|2:0
|align=center|6
|align=center|5
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|14
|align=center|2
|align=center|+12
|align=center|4:0
|align=center|-
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|8
|align=center|5
|align=center|+3
|align=center|3:0
|align=center|2:0
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Торпедо» Запорожье
|align=center|12
|align=center|7
|align=center|58 %
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|25
|align=center|10
|align=center|+15
|align=center|4:0
|align=center|3:2
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|15
|align=center|4
|align=center|+11
|align=center|4:0
|align=center|3:2
|align=center|6
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|10
|align=center|6
|align=center|+4
|align=center|3:1
|align=center|1:0
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Оболонь» Киев
|align=center|12
|align=center|9
|align=center|75 %
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|26
|align=center|9
|align=center|+17
|align=center|4:1
|align=center|1:0
|align=center|6
|align=center|5
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|15
|align=center|4
|align=center|+11
|align=center|3:0
|align=center|-
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|11
|align=center|5
|align=center|+6
|align=center|4:1
|align=center|1:0
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Кремень» Кременчуг
|align=center|10
|align=center|7
|align=center|70 %
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|18
|align=center|5
|align=center|+13
|align=center|3:0
|align=center|2:0
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|12
|align=center|1
|align=center|+11
|align=center|3:0
|align=center|-
|align=center|5
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|+2
|align=center|3:0
|align=center|2:0
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|ФК «Харьков»
|align=center|8
|align=center|7
|align=center|88 %
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|13
|align=center|2
|align=center|+11
|align=center|4:1
|align=center|-
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|8
|align=center|1
|align=center|+7
|align=center|4:1
|align=center|-
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|1
|align=center|+4
|align=center|2:0
|align=center|-
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Нива» Винница
|align=center|8
|align=center|5
|align=center|50 %
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|12
|align=center|6
|align=center|+6
|align=center|4:0
|align=center|2:0
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|7
|align=center|2
|align=center|+5
|align=center|4:0
|align=center|2:1
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|5
|align=center|4
|align=center|+1
|align=center|2:0
|align=center|2:0
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Сталь» Алчевск
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|33 %
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|2:0
|align=center|3:1
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|+1
|align=center|2:0
|align=center|1:0
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|-1
|align=center|1:0
|align=center|3:1
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|МФК «Николаев»
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|67 %
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|13
|align=center|5
|align=center|+8
|align=center|5:0
|align=center|2:0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|10
|align=center|2
|align=center|+8
|align=center|5:0
|align=center|-
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|2:0
|align=center|2:0
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Верес» Ровно
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|67 %
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|15
|align=center|6
|align=center|+9
|align=center|4:1
|align=center|2:1
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|11
|align=center|4
|align=center|+7
|align=center|4:1
|align=center|-
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|+2
|align=center|3:0
|align=center|2:1
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Буковина» Черновцы
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|67 %
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|12
|align=center|5
|align=center|+7
|align=center|5:1
|align=center|1:0
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|9
|align=center|4
|align=center|+5
|align=center|5:1
|align=center|1:0
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|+2
|align=center|2:1
|align=center|-
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|ПФК «Александрия»
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|67 %
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|18
|align=center|5
|align=center|+13
|align=center|6:2
|align=center|-
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|+4
|align=center|5:1
|align=center|-
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|12
|align=center|3
|align=center|+9
|align=center|6:2
|align=center|-
|- bgcolor=#FBFBF7
!lign=center|«Нефтяник» Ахтырка
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|75 %
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|+5
|align=center|2:0
|align=center|-
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|+4
|align=center|2:0
|align=center|-
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|+1
|align=center|1:0
|align=center|-
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Борисфен» Борисполь
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|25 %
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|+1
|align=center|2:0
|align=center|1:0
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|-1
|align=center|-
|align=center|1:0
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|+2
|align=center|2:0
|align=center|-
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Темп» Шепетовка
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|75 %
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|3
|align=center|+3
|align=center|2:0
|align=center|3:2
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|+3
|align=center|2:0
|align=center|-
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|1:0
|align=center|3:2
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|ФК «Севастополь»
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|25 %
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|-1
|align=center|3:0
|align=center|2:1
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|3:0
|align=center|-
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|-1
|align=center|-
|align=center|2:1
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|ФК «Львов»
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|50 %
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|+1
|align=center|1:0
|align=center|-
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|+1
|align=center|1:0
|align=center|-
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|СК «Одесса»
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|50 %
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|4
|align=center|+1
|align=center|4:3
|align=center|-
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|+1
|align=center|4:3
|align=center|-
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|-
|align=center|-
|- bgcolor=#FBFBF7
!align=center|«Олимпик»|align=center|1|align=center|1|align=center|100 %|align=center|0|align=center|0|align=center|5|align=center|0|align=center|+5|align=center|5:0|align=center|-|align=center|1|align=center|1|align=center|0|align=center|0|align=center|5|align=center|0|align=center|+5|align=center|5:0|align=center|-|align=center|0|align=center|0|align=center|0|align=center|0|align=center|0|align=center|0|align=center|0|align=center|-|align=center|-|}ПримечаниеИнформация по состоянию на 1 марта 2015 года.

 Таблица результатов матчей Чемпионата ПримечаниеИнформация по состоянию на 1 марта 2015 года. Выделенные матчи — домашние.

 Встречи в кубке Примечание 1Информация по состоянию на 8 декабря 2014 года.Примечание 2'''
* В поединке КУ 2013—2014 «Черноморец» — «Днепр» «Днепру» было засчитано техническое поражение 0:3, а «Черноморцу» — техническую победу 3:0.

Выступления молодёжной команды

Выступления юношеской команды

Европа 
Дебют «Днепра» в европейских кубках состоялся 19 сентября 1984 года в турецком городе Трабзон на стадионе «Авин Акер Стады» против местного Трабзонспора.

«Днепр» 21 раз стартовал в европейских клубных турнирах: 1 из них — Кубок Интертото, 4 раза — Лига Чемпионов, 14 раз — Кубок УЕФА и 5 раз — Лига Европы.

Выступления на евроарене

Статистика по турнирам

Статистика по странам 

Статистика украинских футбольных клубов
ФК «Днепр» Днепр